Ю́тта Хо́фман (; род. 3 марта 1941, Галле, Саксония-Анхальт, Германия) — немецкая актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
В школьные годы выступала на любительской сцене, затем — в любительском коллективе завода. В 1959 году окончила Высшую киношколу в Бабельсберге. В 1961—1973 годах работала в , а с 1973 — в «Берлинер ансамбль». Дебютировала в кино в 1961 году («Кабаре дебоширов»). Часто снималась у режиссёра Эгона Гюнтера. В 1982 году перебралась из ГДР в ФРГ. Была актрисой Гамбургского театра, работала с известным театральным режиссёром Петером Цадеком. Много снималась на телевидении. В 1993—2006 была профессором Гамбургской высшей школы музыки и театра.

Была замужем за актёрами Николаусом Хенелем и .

Избранная фильмография

Актриса 
  — Врачи / Ärzte (в советском прокате «Ошибка профессора Хегера»)
  — Кабаре дебоширов / Das Rabaukenkabarett — Карина 
  — Пути-перепутья / Irrungen - Wirrungen — Лене Нимпч (ТВ)
  —  / Praha nultá hodina — Тони Гальбе, немецкая студентка (ЧССР—ГДР)
  — Джульетта жива / Julia lebt — Пенни Бергер
  — Ангел в чистилище / Engel im Fegefeuer — Нелли
  — Пока я жив / Solange Leben in mir ist — Кете Шрайнер
  — Не думай, что я реву / Denk bloß nicht, ich heule — Уши
  — Карла / Karla — Карла
  — Когда ты вырастешь, дорогой Адам / Wenn du groß bist, lieber Adam
  — След камней / Spur der Steine — Кати Клее, озвучивание
  — Маленький человек – что же дальше? / Kleiner Mann - was nun? — Леммхен (ТВ)
  — Широкие улицы – тайная любовь / Weite Straßen - stille Liebe — Йоханна
  — Молодая женщина 1914 года / Junge Frau von 1914 — Леонора Валь (ТВ)
  — Время жить / Zeit zu leben — Катя Зоммер
  — Доктор медицины Зоммер II / Dr. med. Sommer II — Гудрун
  — Разбег / Anlauf — Рита Ковальски (ТВ)
  —  — Телефон полиции — 110 / Polizeiruf 110 — комиссар Ванда Розенбаум (сериал)
  — Несмотря ни на что / Trotz alledem! — Кете Шрайнер
  — Третий / Der Dritte — Маргит Флизер
  — Ключи / Die Schlüssel — Рик
  — Лотта в Веймаре / Lotte in Weimar — Адела Шопенгауэр
  — Убежище / Das Versteck — Ванда Бринк (в советском прокате «Попытка к примирению»)
  — Жизнь Галилео Галилея / Das Leben des Galileo Galilei — Вирджиния (ТВ)
  — Урсула / Ursula — Schnurrenbergerin (ТВ)
  — Замкнутое общество / Geschlossene Gesellschaft — Эллен (ТВ)
  — Флёр Лафонтен / Fleur Lafontaine — Лотти Гольднер
  — Союз племени ирокезов / Blauvogel — Милдред Рустер
  — Стелла / Stella — Стелла (ТВ)
  —  / Die Zeit der Einsamkeit — Магда Нойберт
  — Наступление настоящего на остальное время / Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit — Гертруда Майнекке
  — Ах, Борис... / Ach, Boris... — Клара
  — Лулу / Lulu — графиня Гешвиц (ТВ)
  —  — Белла Блок / Bella Block — Франциска Шмаль (сериал)
  — Бандитки / Bandits — Мария
  — Старая обезьяна – страх / Der alte Affe Angst — мать Марии
  — На границе / An die Grenze — бабушка (ТВ)
  — Женщина из моря / Die Frau aus dem Meer — Маргит Ясперс (ТВ)
  —  — Штутгартское убийство / SOKO Stuttgart — Текла Дорн (сериал)
  —  / Aus Liebe zu Dir — пожилая женщина (ТВ)
  —  / Ein Teil von uns — Ирена (ТВ)

Награды 
 1972 — Национальная премия ГДР («Третий»)
 1972 — приз «Серебряный лев» 33-го Венецианского кинофестиваля («Третий»)

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 469

Ссылки 
 
 Ютта Хофман на сайте КиноПоиск

Актрисы театра Германии
Актрисы телевидения Германии
Лауреаты Немецкой премии критиков в области кино